Mamoon Azam est le nom du héros du livre de Hanif Kureishi Le Dernier Mot .

Il s'agit d'un écrivain britannique d'origine indienne, de renommée mondiale, âgé d'environ soixante-dix ans, inspiré notamment par V. S. Naipaul, lauréat du prix Nobel de littérature en 2001 ou par Salman Rushdie.

Notes et références 

Personnage de fiction britannique
Personnage de fiction indien